Nerepis est un nom propre canadien qui peut faire référence à :

Hydronyme 

 Rivière Nerepis, rivière du Nouveau-Brunswick au Canada.

Divers 
 Fort Nerepis, fort canadien de la Paroisse de Westfield dans le Nouveau Brunswick.